Morzycy – średniowieczne plemię słowiańskie
 Morzyce – jezioro
Miejscowości w Polsce: 
 Morzyce – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń
 Morzyce – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń 
 Morzyce – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Bytoń 
 Morzyce – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski

Zobacz też: Rzeżewo-Morzyce, Stare Morzyce